een bestuurslaag in Indonesië:
Genting (Asemrowo)
Genting (Bang Haji)
Genting (Cepogo)
Genting (Tanjung Sakti Pumu)